«Шаар ле-Матхиль» ( — вход для новичков) — еженедельная израильская газета, выходит на облегченном иврите. Газета ориентирована на людей, слабо владеющих языком. Тексты снабжены огласовками, шрифт крупный. Является удобным пособием для изучающих иврит. Статьи не предполагают наличия у читателя глубокого знания израильских реалий, поэтому часто содержат разъяснение деталей, о которых другие источники не упоминают ввиду их общеизвестности.

Ссылки 
 http://www.slamathil.co.il[ Официальный сайт]  (блокирован для доступа с израильских IP-адресов)
 Официальный сайт (блокирован для доступа с израильских IP-адресов)

Газеты Израиля